Шопынгъёган (устар. Шобан-Юган) — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО. Устье реки находится в 55 км реки Питляр по левому берегу. Длина реки составляет 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Северная Сосьва до города Салехард, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби ниже впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Питляра
Реки Шурышкарского района